Der Range Rover Velar (Codename L560) ist ein SUV des britischen Geländewagenherstellers Land Rover.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde im März 2017 auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt und kam im September 2017 als viertes Modell der Range-Rover-Baureihe zu Preisen ab 56.400 € auf den Markt. Der Velar ist zwischen dem Range Rover Evoque und dem Range Rover Sport platziert und baut auf der Alu-Plattform des Jaguar F-Pace auf.

Der Name des SUV ist eine Reminiszenz an den ersten Range Rover. Die ersten Prototypen in den späten 1960er-Jahren trugen diesen Namen.

Das Fahrzeug wurde vom 10. Mai 2017 bis 16. Juli 2017 auf einem für die Vorstellung umgerüsteten Binnenschiff dem Publikum präsentiert.

Im Frühjahr 2018 stellte Land Rover die Motorenpalette um, sodass sie künftig die Euro 6d-TEMP-Norm erfüllt.

Am 5. Februar 2019 präsentierte der Hersteller die Baureihe als SVAutobiography Dynamic Edition. Sie wird vom aus dem Jaguar F-Pace SVR bekannten Fünfliter-Kompressor-Motor mit 404 kW (550 PS) angetrieben.

Eine überarbeitete Version des Velar wurde im September 2020 präsentiert. Seitdem ist das SUV auch als Plug-in-Hybrid erhältlich.

Eine weitere überarbeitete Version des Velar wurde im Februar 2023 präsentiert. Neu sind die Pixel-LED-Scheinwerfer und eines neues Design für die Sitze mit einer neuen nachhaltigen Polsterung. Der P400e bekommt eine größere Batterie, die jetzt 19,2 kW fasst und eine erhöhte Reichweite, die laut WLTP-Zyklus von 53 auf 64 Kilometer hochgestiegen ist.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Vom Marktstart in 2017 bis einschließlich Dezember 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 11.830 Range Rover Velar neu zugelassen. Mit 2.861 Einheiten war 2018 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell